Дил:

 Дил — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины.
 Дил (город) — город в графстве Кент (Англия).
  — боро в округе Монмут штата Миннесота (США).
 Дил — остров в Бассовом проливе.

Фамилия 
  (1922—1985) — американский писатель.
  (род. 1975) — американский художник.
  (род. 1940) — американский тяжелоатлет, серебряный медалист Панамериканских игр (1971) в классе до 110 кг.
  (Джозеф Морис Дил; 1947—2010) — американский фотограф, декан Школы искусств Университета Вашингтона в Сент-Луисе (1988—1999).
  (1860—1942) — американский политик, член Палаты представителей США (1921—1929) от штата Виргиния.
  (1905—1983) — американский футболист, участник Олимпийских игр (1928).
 Дил, Джон (род. 1950) — американский характерный актёр.
  — американский журналист и документалист, номинант на премию «Оскар» и премию Гильдии кинопродюсеров, лауреат премии «Готэм» (2008).
  (род. 1961) — американская певица и гитаристка, участница группы The Breeders, лауреат почётной премии Gibson Les Paul журнала Q (2017), сестра-близнец Ким Дил.
 Дил, Ким (род. 1961) — американская певица и музыкант, сестра-близнец Келли Дил.
  (Эллис Фергюсон Дил; 1923—2013) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Бостон Ред Сокс» и «Сент-Луис Кардиналс».
  (род. 1961) — американский метатель молота, чемпион Панамериканских игр (1995, 1999).
 Дил, Натан (род. 1942) — американский политик.
  (1917—2005) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги (1942) в составе клуба «Вашингтон Редскинз».
  (род. 1969) — первая женщина-пилот Корпуса морской пехоты США.
  (Джон Уэсли Дил; 1879—1944) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс» (1906).
  (1891—1979) — американский бейсболист, победитель Мировой серии (1914) в состав клуба «Бостон Брэйвз».
  (1903—1967) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Айдахо (1951—1955).

См. также 
 Дилл
 Диль